Aleksandr Aleksandrovič Belov (1951-1978) – cestista sovietico
 Aleksandr Belov (1976) – politico russo
 Evgenij Nikolaevič Belov (1990) – fondista russo
 Pavel Alekseevič Belov (1897-1962) – generale sovietico
 Sergej Aleksandrovič Belov (1944-2013) – cestista e allenatore di basket sovietico
 Vasilij Ivanovič Belov (1932-2012) – scrittore sovietico

Pagine correlate 

 Belovo